Christoffer Myhrman kan syfta på:

* Christoffer Myhrman den äldre (1712–1775) – en svensk brukspatron
 Christoffer Myhrman den yngre (1751–1811) – en svensk brukspatron